T0 oder T 0 steht für:
 Mecklenburgische T 0, Tenderlokomotiven der  Mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn, siehe Güstrow–Plauer Eisenbahn Nr. 1 bis 3
 Oldenburgische T 0, Tenderlokomotiven der Oldenburgischen Staatseisenbahnen
 Preußische T 0, Omnibus-Tenderlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 Intensitätskategorie von Tornados und anderen Starkwindereignissen nach der TORRO-Skala
 Sonnen-Spektralklasse von Braunen Zwergen
 Avianca Perú (IATA-Code), peruanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 TO

Abkürzung